Die Deutschland-Treffpunkte an regionalen Zentren in der Türkei wurden im Herbst 2007 an der Uludağ-Universität Bursa, der Trakya-Universität Edirne und der Ondokuz Mayıs-Universität Samsun eingerichtet. Sie werden gefördert durch die Robert Bosch Stiftung und fachlich betreut vom Goethe-Institut.

Ziel des zunächst auf ein bis drei Jahre geplanten Projektes ist es, durch Einführung bzw. Verstärkung des Landeskunde-Anteils am Deutschunterricht in türkischen Schulen und Universitäten langfristig die allgemeinen Kenntnisse über Deutschland zu heben. Über die Arbeit mit Studenten und Deutschlehrern hinaus sollen vom Treffpunkt aus organisierte Kulturereignisse und Informationsveranstaltungen der allgemeinen Bevölkerung ein realistisches Deutschlandbild vermitteln.

Die Zentren werden von aus Deutschland entsandten und durch die Robert Bosch Stiftung geförderte Koordinatoren betreut. Deren Aufgaben sind

 die Durchführung von Seminaren zur Landeskunde und zum interkulturellen Lernen an den Abteilungen für Deutschlehrerausbildung an den Universitäten.
 die fortlaufende Betreuung von Deutschlehrern aus Stadt und Region und deren regelmäßige Schulung in Seminaren, Workshops und Beratungsgesprächen.
 die Durchführung von kulturellen Veranstaltungen an der Universität, in der Stadt und in der Region. Mit Projekten wie zum Beispiel Konzerten, Ausstellungen, Seminaren und Filmvorführungen bieten sie insbesondere jungen Menschen die Möglichkeit, Deutschland besser kennenzulernen.

Zur Informationsvermittlung steht an den Deutschland-Treffpunkten zudem ein aktuelles, multimediales deutschlandbezogenes Medienangebot zur Verfügung. Es besteht u. a. aus multimedialen Übungs- und Unterrichtsmaterialien zum Erlernen der deutschen Sprache und einer Kollektion „Deutsch als Fremdsprache“ mit dem Schwerpunkt Landeskunde, aus Informationen und Literatur zu Themenfeldern wie zum Beispiel  Gesellschaft, Politik, Recht, Wirtschaft, Ökologie, Kunst, Musik, Film, Theater und Geschichte des 20. Jahrhunderts, zeitgenössischer deutschsprachiger Belletristik und Dramatik, und aus audiovisuellen Medien (Videos/DVDs, CDs gesprochene Literatur und/oder Rock, Pop, Jazz).

Vom 30. September bis 2. Oktober 2021 findet in Edirne der 15. Deutsch-Türkische Deutschlehrerkongress statt.

Weblinks 
 Besuch Vize-Gouverneur im Deutschland-Treffpunkt Edirne
 Deutschland-Treffpunkt Edirne: Veranstaltung mit Uwe Kind

Einzelnachweise 

Deutsch als Fremdsprache
Erwachsenenbildung
Organisation (Sprachenlernen)
Deutsch-türkische Beziehungen
Kulturpolitik (Deutschland)